Il singolare maschile del China Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il detentore del titolo era Novak Đoković ed è riuscito a difenderlo superando in finale Rafael Nadal per 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Novak Đoković (campione)
 Rafael Nadal (finale)
 David Ferrer (quarti di finale)
 Tomáš Berdych (semifinale, ritirato per un infortunio alla schiena)

  Richard Gasquet (semifinale)
  Stanislas Wawrinka (secondo turno)
  Tommy Haas (primo turno)
  John Isner (quarti di finale)

Qualificati 

 Lu Yen-Hsun (primo turno)
 Somdev Devvarman (primo turno)

  Roberto Bautista-Agut (secondo turno)
  Santiago Giraldo (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

China Open 2013
ATP World Tour 2013